Женска рукометна репрезентација Исланда у организацији Рукометног савеза Исланда представља Исланд у рукомету на свим значајнијим светским и континенталним такмичењима.

Успеси репрезентације

Наступи на Олимпијским играма 
 До сада нису наступали ни на једном женском рукометном турниру на Олимпијским играма.

Наступи на Светским првенствима

Наступи на Европским првенствима

Тренутни састав 
 Састав на европском првенству 2011.

Селектор: Јулијус Јонасон

Види још 
 Рукометна репрезентација Исланда

Спољашње везе 
 Званична страница рукометног савеза Исланда
 Исланд на страницама ЕХФ-а

И
Р
Рукомет на Исланду